Gajabahu I, rei d'Anuradhapura, 113-135
 Gajabahu II, rei de Polonnaruwa, 1131-1153